Функціоналізм — філос. Один із компонентів системного підходу, суть якого полягає у виявленні функцій окремих елементів і підрозділів певного соціального утворення.
 Функціоналізм — напрям в архітектурі 10-20-х рр. 20 ст., для якого характерне підпорядкування архітектурних форм їхньому практичному призначенню.
 Функціоналізм — тенденція в етнографії та фольклористиці, який моделює різні теорії функціонування народної творчості, тобто міфотворчості, обрядового дійства, історії епосу та народної музики.

Примітки

Посилання